Romániai települések:

 Magyarpete, Kolozs megyében
 Mezőpete, Maros megyében
 Pete, Szatmár megyében